Беким Кастрати (; 25 марта 1979, Печ, Косово, СФРЮ) — албанский футболист, нападающий; тренер.

Клубная карьера 
Кастрити — воспитанник «Бесы» из города Печ. Первой профессиональной командой игрока стала «Вегбер-Бек», с которой он подписал контракт в 2000 году. В 2002 году новым клубом игрока стал греческий «Арис» из Салоник. Выступал за «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и Фрайальденхофена. В 2006 году подписал контракт с «Айнтрахтом» из Брауншвейга, но практически не выходил на поле из-за различных травм.

В 2007 году перешёл в «Фортуну» из Дюссельдорфа. В январе 2008 года клуб организовал однодневный турнир, где среди участников были «Боруссия» Д, «Вердер» и «Байер». В финале «Фортуна» обыграла «Боруссию» 1:0 и выиграла кубок. Автором гола стал Кастрати. Несколько дней спустя «Фортуна» встречалась с «Баварией». Команда из Мюнхена одержала победу со счётом 3:2. На 89-й минуте у Бекима был шанс сравнять счёт, но он столкнулся с третьим вратарём команды соперника Берндом Дреером и получил травму паха.

Летом 2009 года заключил соглашение с «Динамо» из Дрездена сроком на один год. Однако он не смог закрепиться в составе и отправился в дубль команды. В январе 2010 года клуб и игрок разорвали контракт по соглашению сторон. Новым клубом игрока стал «», с которым нападающий заключил контракт до конца сезона 2010/11. В дебютном матче за клуб против «Ворматии» оформил дубль, позволивший команде одержать победу с разгромным счётом 5:1. После вылета клуба из Региональной лиги расторг с ним контракт и заключил с новым — «Вупперталем». В октябре 2011 года клуб возглавил Ханс-Гюнтер Брунс, который был не заинтересован в услугах футболиста, из-за чего тот покинул команду.

Далее в карьере Кастрати были клубы «Мербуш» и «Райндален». Во втором он закончил карьеру игрока и стал играющим тренером.

Карьера в сборной 
В 2006 году дебютировал за сборную Албании, в матче со сборной Грузии. Вторую встречу провёл в рамках отборочного матча на Чемпионат Европы 2008 против Румынии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Косова
Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Вегбер-Бек»
Игроки ФК «Арис» Салоники
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах II
Игроки ФК «Айнтрахт» Брауншвейг
Игроки ФК «Айнтрахт II» Брауншвейг
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Игроки ФК «Фортуна II» Дюссельдорф
Игроки ФК «Динамо» Дрезден
Игроки ФК «Динамо II» Дрезден
Игроки ФК «Боннер»
Игроки ФК «Вупперталь»
Игроки ФК «Вупперталь II»
Игроки ФК «Мербуш»
Футбольные тренеры Албании